Битва при Семинаре — сражение состоявшееся 28 июня 1495 года в Калабрии между французской армией, только что взявшей под контроль юг Италии, и армией Неаполитанского королевства в союзе с Испанией. Последние желали вернуть себе эти территории. Французской тяжёлой кавалерии вкупе с грозными швейцарскими наёмниками, союзники могли противопоставить лишь неаполитанскую лёгкую пехоту и части испанских войск, также носивших лёгкое вооружение и привыкших к войне с маврами в Испании. Результатом битвы стал полный разгром неаполитанских и испанских сил, бегство их с поля боя. Тем не менее, несмотря на то, что французы в данной битве одержали уверенную победу, на самом исходе войны это событие никак не отразилось; союзникам вскоре удалось вытеснить французов из южной части Апеннинского полуострова.

Это сражение примечательно тем, что оно в величайшей степени повлияло на дальнейшую судьбу развития испанской армии. Гонсало Фернандес де Кордова, испанский генерал, вскоре полностью реформирует её, что, ещё позже, приведёт к широкому распространению огнестрельного оружия среди армий всех европейских держав. Испания, в свою очередь, станет самой сильной и могущественной из них.

Сражения по алфавиту
Сражения Итальянских войн
Сражения XV века
Сражения Франции
Сражения Испании
Сражения Неаполитанского королевства
Сражения в Италии
1495 год
Сражения 1495 года